

Aziende 
SBE Entertainment Group

Sigle 
 Sistema di bigliettazione elettronica  – sistemi di bigliettazione in uso presso alcune realtà del trasporto pubblico locale
 Sergio Bonelli Editore  – casa editrice fumettistica italiana

Codici 
 SBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Suabi (Papua Nuova Guinea)